Název Radotín má více sídel:
 Radotín – část Prahy
 Radotín (okres Přerov) – obec v okrese Přerov, katastrální území Radotín u Lipníka nad Bečvou
 Radotín (Olbramovice) – část obce Olbramovice v okrese Benešov
 Radotín (Chyše) – část obce Chyše v okrese Karlovy Vary, katastrální území Radotín u Chyší

…a katastrální území
 Radotín u Bílovce

Externí odkazy